Trewin ist der Familienname folgender Personen:
 Ion Trewin (1943–2015), britischer Lektor, Herausgeber und Autor
 J. C. Trewin (John Courtenay Trewin; 1908–1990), britischer Journalist, Theaterkritiker und Autor
 Todd Trewin (* 1958), US-amerikanischer Reiter, Olympiateilnehmer 1992
 Wendy Trewin (1915–2000), britische Autorin und Kritikerin